Isbister ist der Name oder ein Namensbestandteil folgender topographischer Objekte:
 Isbister (Birsay), Ort im Westen der Orkneyinseln, mit dem
 Loch of Isbister, einem See
 Isbister (Evie and Rendall), Ort im Nordwesten der Orkneyinseln, an der
 Bay of Isbister
 Isbister (Northmavine), Ort im Norden der Shetlandinseln
 Isbister (South Ronaldsay), im Süden der Orkneyinseln, mit dem
 Isbister Cairn
 Isbister (Whalsay), Ort im Osten der Shetlandinseln, am
 Loch Isbister, einem See
 Isbister Holm, Insel im Osten der Shetlands

Isbister ist der Familienname folgender Personen:
 Bob Isbister (1885–1963), kanadischer Footballspieler
 Brad Isbister (* 1977), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Katherine Isbister (* 1969), US-amerikanische Hochschullehrerin